Schürhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Schürhoff, deutscher Filmproduzent
 Else Schürhoff (1898–1960), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Alt und Gesangspädagogin
 Eva-Maria Schürhoff (* 1969), deutsche Tennisspielerin
 Paul Norbert Schürhoff (1878–1939), deutscher Botaniker und Entomologe
 Ulrike Schürhoff, deutsche Regieassistentin
 Ursula Schürhoff, deutsche Schauspielerin